La competizione del dressage individuale di equitazione dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta i giorni 7 e 9 settembre 1972 al Struttura Dressage Nymphenburg.

Risultati

Qualificazione 
I migliori dodici in finale.

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni
 

Dressage individuale